CSU son las siglas de:
 California State University;
 Colorado State University en Fort Collins, Colorado;
 Christlich-Soziale Union in Bayern (Unión Social Cristiana de Baviera);
 Cleveland State University, Ohio
 Cooperación Social Universitaria, ONG en Valencia (España).